Bernard Gérard (1930-2000), compositeur de musique de films français des années 1960 et 1970.
 Bernard Gérard (1932-2011), ancien directeur de la Direction de la surveillance du territoire.
 Bernard Gérard (1953-), homme politique français.